Zubillaga puede estar referido a:

Personas 
 Carlos Zubillaga (1941-), historiador, genealogista y docente universitario uruguayo.
 Cecilio Zubillaga Perera (1887-1948), intelectual y periodista venezolano.
 Eustaquio Zubillaga (1933-), exfutbolista español.
 Javier Zubillaga (1959-), exfutbolista español.
 Juan Antonio Zubillaga (1870-1957), escritor y periodista uruguayo.

Geografía 
 Zubillaga, localidad y concejo español perteneciente al municipio de Lantarón, en la provincia de Álava, comunidad autónoma del País Vasco.